Dębówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Dębówka, village du powiat de Garwolin
 Dębówka, village du powiat de Sochaczew 
 Dębówka, village du powiat de Varsovie-ouest 
 Dębówka, village du powiat de Żuromin 
 Dębówka, village de la gmina de Góra Kalwaria 
 Dębówka, village de la gmina de Konstancin-Jeziorna 

dans la voïvodie de Lublin
 Dębówka, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Dębówka, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Dębówka, village